GPC6 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 13-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 555 амінокислот, а молекулярна маса — 62 736.

Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 13

Некатегоризовані білки